|-
| 177901 - ||  || 3 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 177902 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177903 - ||  || 12 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177904 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177905 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177906 - ||  || 25 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 177907 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177908 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177909 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177910 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177911 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177912 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177913 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177914 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177915 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177916 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177917 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177918 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177919 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177920 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177921 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177922 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177923 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177924 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177925 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177926 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177927 - ||  || 25 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177928 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177929 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177930 - ||  || 5 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177931 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177932 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177933 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177934 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177935 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177936 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177937 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177938 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177939 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177940 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177941 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177942 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177943 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177944 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177945 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177946 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177947 - ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177948 - || 2006 KV || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177949 - ||  || 25 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177950 - ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 177951 - ||  || 24 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177952 - ||  || 25 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177953 - ||  || 20 iunie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177954 - || 2006 OA || 16 iulie 2006 || Eskridge || , 
|-
| 177955 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 177956 - ||  || 19 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177957 - ||  || 21 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177958 - ||  || 14 august 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 177959 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177960 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177961 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177962 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177963 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177964 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177965 - ||  || 14 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 177966 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177967 - ||  || 15 august 2006 ||  || 
|-
| 177968 - ||  || 14 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177969 - ||  || 14 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177970 - ||  || 14 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177971 - || 2006 QC || 17 august 2006 ||  || 
|-
| 177972 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177973 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177974 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177975 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177976 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177977 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177978 - ||  || 19 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177979 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177980 - ||  || 20 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177981 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177982 Popilnia ||  || 17 august 2006 ||  || 
|-
| 177983 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177984 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177985 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177986 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177987 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177988 - ||  || 19 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177989 - ||  || 20 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177990 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177991 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177992 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177993 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177994 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177995 - ||  || 28 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177996 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177997 - ||  || 27 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177998 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177999 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178000 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-